Макеевский сельский совет:

Украина
 Макеевский сельский совет (Белоцерковский район) — Киевская область
 Макеевский сельский совет (Кременский район) — Луганская область

См. также
Макеевский сельский округ — Зарайский район Московской области России

Примечания